

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 13 novembre 2022.

Cronologia presenze e reti in nazionale

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Qarabağ: 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2021-2022

Qarabağ: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

Astana: 2018

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale azera